Rock Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rock Lake, Ontario, sjö, 
 Rock Lake, Manitoba, sjö, 
 Rock Lake, Alberta, sjö,

USA 

 Rock Lake (ort), North Dakota, Towner County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar